Iwata bezeichnet:

 den Iwata-gawa, einen 11,7 km langen Fluss in der japanischen Stadt Tsu, siehe Iwata (Fluss)
 Iwata-gun (Shizuoka), einen ehemaligen Landkreis in der japanischen Präfektur Shizuoka
 die Iwata-shi, eine kreisfreie Stadt in der Präfektur Shizuoka, siehe Iwata

Iwata ist der Familienname folgender Personen:

 Akemi Iwata (* 1954), japanische Fußballspielerin
 Iwata Chūzō (1875–1966), japanischer Politiker
 Eikichi Iwata (1929–1982), japanischer Maler
 Kōhachi Iwata († 2012), japanischer Unternehmer
 Masaharu Iwata (* 1966), japanischer Videospielekomponist
 Masahiro Iwata (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Iwata Masami (1893–1988), japanischer Maler
 Minoru Iwata (* 1983), japanischer Baseballspieler
 Mitsuo Iwata (* 1967), japanischer Synchronsprecher
 Satoru Iwata (1959–2015), japanischer Manager
 Sayuri Iwata (* 1990), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Shōta Iwata (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Takuya Iwata (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Tomoki Iwata (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Iwata Toyoo (1893–1969), japanischer Schriftsteller, siehe Shishi Bunroku
 Troy Iwata (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Yasunari Iwata (* 1974), japanischer Jockey
 Yasuo Iwata (1942–2009), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Yoshiko Iwata (* 1971), japanische Badmintonspielerin
 Yuna Iwata (* 1997), japanische Sprinterin